Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2005 fand vom 21. bis 26. Juni in Berlin (Deutschland) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die sechste offizielle WM. Bei den Frauen verteidigten die US-Amerikanerinnen Kerri Walsh und Misty May-Treanor ihren Titel mit einem Finalsieg gegen das brasilianische Duo Larissa/Juliana. Bei den Männern wurden die Brasilianer Márcio Araújo und Fábio Luiz Magalhães durch einen Erfolg im Endspiel gegen die Schweizer Sascha Heyer und Paul Laciga neue Weltmeister, während Julius Brink und Kjell Schneider in einem deutschen Duell die Bronzemedaille gewannen. Der Deutsche Volleyball-Verband war als Gastgeber mit insgesamt dreizehn, Österreich mit sechs und die Schweiz mit fünf Teams vertreten.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Der Wettbewerb wurde nach dem Prinzip Double knock-out ausgetragen. Das Turnier fand auf dem Schloßplatz in Berlin-Mitte statt. Für Frauen und Männer wurden jeweils zwei Wildcards vergeben; davon profitierten die deutschen Duos Goller/Ludwig, Brink-Abeler/Jurich und Krug/Urbatzka sowie die Portugiesen Maia/Brenha. Für die Turniersieger gab es pro Team jeweils 62.000 $ Preisgeld und 1000 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
Informationen der FIVB (englisch)
offizielle Website des Veranstalters

2005
Volleyballveranstaltung 2005
Weltmeisterschaft 2005
Sportveranstaltung in Berlin